Арбу́зово — село в Собинском районе Владимирской области России, входит в состав Асерховского сельского поселения.

География 
Село расположено в 7 км на восток от райцентра Собинки.

История 
Являясь дворцовым селом, оно великой княгиней Евдокией, супругой великого князя Димитрия Иоанновича Донского, с деревнями было пожаловано Владимирскому Рождественскому монастырю, во владении которого и оставалось до упразднения монастырских вотчин. Как видно из патриарших книг 1628 года в Арбузове была церковь Покрова Пречистой Богородицы. Эта же церковь Покрова Пресвятой Богородицы помечена существующей в Арбузове в 1746 году. Каменная церковь с колокольней в Арбузове построена и освящена в 1829 году. Престолов в этой церкви было три: в холодной во имя Пресвятой Троицы, в приделах теплых в честь Покрова Божьей Матери и святого великомученика Димитрия Селунского. Приход состоял из села Арбузова и 21 деревни. В Арбузове имелось народное училище, содержащееся на средства земства, учащихся ежегодно было более 50 человек.     

До революции село в составе Воршинской волости Владимирского уезда, с 1926 года — в составе Собинской волости. В 1926 году в селе было 18 дворов. 

С 1929 года село входило в состав Кадыевского сельсовета Собинского района Владимирского округа Ивановской Промышленной области, с 1936 года — в составе Ивановской области, с 1944 года — в составе Владимирской области, с 1954 года — в составе Вышмановского сельсовета, с 2005 года — в составе Асерховского сельского поселения.

Население

Достопримечательности 
 В селе расположен Свято-Троицкий храм 1829 года
 Арбузовский психоневрологический интернат.

Примечания 

Населённые пункты Собинского района